Studioalbums:
 One Day (Klymaxx)
 One Day (Northern Lights)
 Muzieknummers/singles:
 One Day (2 Brothers on the 4th Floor)
 One Day (Caro Emerald)
 One Day (Vandaag), van Bakermat
 One day / Reckoning song (Wankelmut rmx)
 Films:
 One Day... (2001), korte comedy van Michel Gondry met Michel Gondry en David Cross
 1 Day, een Britse film uit 2009
 One Day (2007), een comedy van Hayley Carmichael
 Ooit (2008) (in het buitenland One Day) van Jaap van Heusden met Barry Atsma
 You yi tian (2010), een Taiwanese film van Chi-jan Hou
 One Day (2011) van Lone Scherfig met Anne Hathaway en Jim Sturgess